Jméno Schönberg může označovat:

 množství hor nebo obcí v Německu, Švýcarsku, Česku nebo v Rakousku
 Schönberg im Stubaital v Rakousku
 Schönberg am Kamp v Rakousku

 Schönberg (Dolní Bavorsko), Freyung-Grafenau
 Schönberg (Horní Bavorsko), Mühldorf
 Schönberg (Meklenbursko-Přední Pomořansko)
 Schönberg (Porýní-Falc)
 Schönberg (Sasko)
 Schönberg (Sasko-Anhaltsko)
 Schönberg (Totes Gebirge), hora v Horních Rakousích
 Schönberg (Lauenburg), Šlecvicko-Holštýnsko
 Schönberg (Lauf), Střední Franky, Bavorsko
 Schönberg (Plön), Šlecvicko-Holštýnsko
 Schönenberg-Kübelberg
 Schönberg (Bad Brambach) – německá vesnice spadající pod obec Bad Brambach
 Schönberg – německé název středočeské obce Krásná Hora nad Vltavou
 Mährisch-Schönberg – německé označení města Šumperk

příjmení
 Arnold Schoenberg, původně Schönberg (1874–1951) – rakouský hudební skladatel

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno